Munchkin kan avse

 Munchkin (kortspel) – ett amerikanskt kortspel från 2001
 Munchkin (kattras) – en kattras med betydligt kortare ben till följd av akondroplasi
 Munchkin (Oz) – en region i fantasilandet Oz